Hassan Ibrahim Juma Hassan Safar (Dubaj, 1990. október 19. –) egyesült arab emírségekbeli labdarúgó, az Al-Shabab középpályása.

További információk 
Transfermarkt profil

1990-ben született személyek
Egyesült arab emírségekbeli labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek